Abdecken steht für:
 Abdecken (Bauwesen), Bauwerk oder Baustoffe schützen
 Ätzen, Ätzgrund auftragen
 Tierkörperverwertung, enthäuten bzw. Fell abziehen

Siehe auch: